Britannia steht für:

 die antike Region Britannien
 die dort eingerichtete römische Provinz, siehe Britannien in römischer Zeit
 Britannia (Personifikation), Nationalfigur Großbritanniens
 Britannia (Münze), britische Anlagemünze
 Britannia (Zeitschrift), historische Fachzeitschrift
 Britannia (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Britannia (Spiel), ein Brettspiel
 Britannia (Mauritius), Ortschaft auf Mauritius
 Bristol Britannia, Flugzeug
 Bristol Britannia (Auto)

Schiffsname:
 Britannia, Passagierschiff der Cunard Line, siehe SMS Barbarossa
 Britannia (Schiff, 1893), Segelyacht der englischen Könige Edward VII. und Georg V.
 Britannia (Schiff, 1926), britisches Passagierschiff, wurde im Zweiten Weltkrieg versenkt
 Britannia (Schiff, 1953), Motoryacht des englischen Königshauses
 Britannia (Schiff, 1969), Fluss-Kreuzfahrtschiff 
 Britannia (Schiff, 2015), Kreuzfahrtschiff von P&O Cruises 
 HMS Britannia, verschiedene Schiffe in der Geschichte der Royal Navy

Unternehmen:
 Britannia Cars, britischer Automobilhersteller aus Ashwell
 Britannia Engineering, britischer Automobilhersteller aus Colchester
 Britannia Engineering Company, britischer Automobilhersteller aus Nottingham

Fußballvereine:
 Britannia 92 Berlin, siehe Berliner SV 1892
 SV Britannia, Fußballverein aus Aruba
 FV Britannia, ehemaliger Fußballverein in Hildesheim, siehe VfV Hildesheim #FV Britannia/SV Hohenzollern

Siehe auch:
 Britania
 Britannia Airways
 Britanniabrücke
 Britanniametall
 Britanniasilber
 Britannia Stadium
 Grube Britannia
 Mount Britannia, höchster Berg auf der Rongé-Insel in der Antarktis